Zaccaria est un nom de famille qui peut faire référence à :

Patronymie 

 La famille Zaccaria fut une famille noble de Venise entre 1381 et 1544.
 Saint Antoine-Marie Zaccaria (1502-1539), prêtre catholique italien, fondateur des pères Barnabites.
 Benedetto Zaccaria (1248-1307), navigateur génois, premier 'Seigneur de Chios'.
 Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795), écrivain, théologien et historien italien.
 Giuseppe Zaccaria (1930-1985), réalisateur de cinéma d'animation, dessinateur et graveur italien.
 Martin Zaccaria (+1345), fils de Benedetto, second 'Seigneur de Chios'.

Homonymie de patronyme